Antoine steht für:
 Antoine, französische Variante des Vornamens Anton (Vorname)
 Antoine (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Antoine Fils et Compagnie, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Antoine-Gleichung

Antoine ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Antoine (Arkansas)
 Antoine (Michigan)

geografischer Objekte:
 Lake Antoine in Grenada
 Lake Antoine (Michigan) in Dickinson County (Michigan), Michigan
 Antoine Lake in Alberta, Kanada

Siehe auch:
 An21 (* 1989), schwedischer DJ